

События 
 Напечатана книга Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер» (De Revolutionibus Orbium Coelestium — Регенсбург, Германия: 1543 г.)
 В Польше полностью запрещён переход крестьян. Акты польских сеймов стали писать по-польски.
 В Базеле издаётся книга Андреаса Везалия «О строении человеческого тела» (De corpore humani fabrica).
 Завоёванная турками часть Венгрии разделена на 12 областей и передана в управление наместнику султана.
 Завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело (), открывшая залив Сан-Франциско.
 Около 1543—1545 — царь Конго Нканга Мвемба (Педро I).
 Смерть монгольского Даян-хана. Распад Монгольского государства. Старшие сыновья Даян-хана обосновались в Южной Монголии, а его младший сын Гэрэсэндзэ стал родоначальником владетельных князей в Халхе (север).
 Папское войско в 500 человек, сделавшее попытку завладеть Сан-Марино ночью, заблудилось в ущельях горы Титано и вернулось ни с чем.

Наука

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1543 году
 Бидлиси, Шараф-хан — турецкий историк.
 Сонам Гьяцо — третий Далай-лама Тибета.
 Доменико Фонтана — итальянский архитектор и инженер раннего барокко.
 Кано Эйтоку — японский художник.
 Токугава Иэясу — принц Минамото, дипломат и военачальник, основатель династии сёгунов Токугава.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1543 году
 24 мая — Коперник, Николай, польский астроном.
 Ахмед ибн Ибрагим аль-Гази — правитель мусульманского султаната Адал, известный военачальник, один из главных участников Адало-эфиопской войны.
 Болейн, Мария — сестра английской королевы Анны Болейн, второй жены английского короля Генриха VIII.
 Гольбейн, Ганс Младший — живописец и рисовальщик, один из величайших немецких художников.
 Кабрильо, Хуан Родригес — конкистадор и мореплаватель на службе у испанской короны, первый европеец, достигший побережья современной Калифорнии и исследовавший его.
 Экк, Иоганн — религиозный деятель, противник Лютера.
 Шехзаде Мехмед— наместник Манисы, первенец Сулеймана Первого и Хюррем Султан.

См. также